Ederberg steht für:

 Gesa Ederberg (* 1968), Rabbinerin und Gemeinderabbinerin der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
 Ederberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark